«Лех» () — польский профессиональный футбольный клуб из Познани. Основан 19 марта 1922 года, восьмикратный чемпион и пятикратный обладатель Кубка Польши. В настоящее время выступает в высшем дивизионе польского чемпионата — Экстраклассе.

История 

Высшим достижением на европейской арене является выступление в Лиге Европы сезона-2010/11. В групповом раунде «Лех» оказался выше титулованного итальянского «Ювентуса» и вышел из группы вместе с английским «Манчестер Сити». В 1/16 финала команда уступила по сумме двух матчей португальской «Браге». Победив дома с минимальным счётом (1:0), «Лех» не смог удержать преимущества на выезде (0:2). Фанаты «Леха» имеет дружеские отношения с болельщиками следующих команд: «Арка» и «Краковия» (вместе их называют Wielka Triada), «ЛКС», «Островец-Свентокшиски».

Достижения 
 Чемпионат Польши
  Чемпион (8): 1982/1983, 1983/1984, 1989/1990, 1991/1992, 1992/1993, 2009/2010, 2014/2015, 2021/2022
  Вице-чемпион (3): 2012/2013, 2013/2014, 2019/2020
  Бронзовый призёр (6): 1949, 1950, 1977/1978, 2008/2009, 2016/2017, 2017/2018

 Кубок Польши
  Обладатель (5): 1982, 1984, 1988, 2004, 2009
  Финалист (6): 1980, 2011, 2015, 2016, 2017, 2022

 Суперкубок Польши (рекорд)
  Обладатель (6): 1990, 1992, 2004, 2009, 2015, 2016
  Финалист (3): 1983, 1988, 2010

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFE000"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Примечания

Ссылки 
  

Футбольные клубы Польши
Железнодорожные футбольные клубы
Спортивные клубы Познани